— японская фамилия. Известные носители:
 Мидзуно, Ёсиканэ (род. 1954) — японский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Мидзуно, Коки (род. 1985) — японский футболист, правый полузащитник.
 Мидзуно, Манаби (род. 1977) — японская сэйю.
 Мидзуно, Микико (род. 1977) — японская танцовщица и хореограф.
 Мидзуно, Наоки (род. 1950) — современный японский историк, специалист по колониальной Корее.
 Мидзуно, Соноя (род. 1988) — британско-японская актриса, фотомодель и балерина.
 Мидзуно Тадакуни (1794—1851) — японский политический и государственный деятель периода Эдо.
 Мидзуно, Тацуя (род. 1981) — японский боец смешанного стиля.
 Мидзуно, Тосиката (1866—1908) — японский художник-гравёр и преподаватель.
 Мидзуно, Хидэко (род. 1939) — одна из первых успешных мангак, работающих в области сёдзё-манги.
 Мидзуно, Юи (род. 1999) — японский музыкант, бывшая участница групп Sakura Gakuin и Babymetal.

Персонажи
 Ами Мидзуно, или Сейлор Меркурий, — одна из главных персонажей франшизы «Сейлор Мун».

См. также 
 Император Го-Мидзуноо
 Мидзуна, Реи